Вере́совка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Вересовка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Вересовка — посёлок в городском округе Первоуральск Свердловской области.

Украина 
 Вересовка — село в Емильчинском районе Житомирской области.

Микрорайон 
 Вересовка — микрорайон в городе Иркутск России.

Реки в России 
 Вересовка — река в Иркутской области, приток Ангары.
 Вересовка — река в Мурманской области, приток Стрельны.
 Вересовка — река в Мурманской области, приток Чаваньги.